Сурдук () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Сурдук () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Сурдук.
 Сурдук () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Копечел.
 Сурдук () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Яра.
 Сурдук () — перевал в Румунії, у Південних Карпатах.